John Tyler Morgan (1824–1907) – amerykański polityk
 J.P. Morgan (1837–1913) – amerykański finansista i biznesmen
 John Morgan (ur. 1963) – amerykański zapaśnik